La Chambre d'agriculture peut faire référence à :
 Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire ;
 la Chambre d'agriculture en France ;
 la Chambre d'agriculture de Corse-du-Sud ;
 la Chambre d'agriculture de La Réunion ;
 la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 la Chambre d'agriculture au Luxembourg.

Voir aussi 
 Chambre de commerce